Мат — положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною. У переносному значенні — «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»
 Мат — звання у військово-морських силах Німеччини та Польщі, що відповідає сержанту.
 Мат — шорсткість на склі (матове скло), а також застаріле позначення матовості
 Мат — те ж саме, що й мата
 Мат — жаргонне найменування цинічної лайки, ненормативної лексики
 МАТ — Майстерня Актуальної Творчості (Черкаси)

 Мат — округ, Албанія
 Мат — село, Буландинський район, Акмолинська область, Казахстан

Див. також 
 Російський мат

Примітки